Archibald Kennedy kan syfta på:

* Archibald Kennedy, 11:e earl av Cassilis (död 1794), skotsk peer
 Archibald Kennedy, 1:e markis av Ailsa (1770–1846), skotsk peer
 Archibald Kennedy, 2:e markis av Ailsa (1816–1870), skotsk peer
 Archibald Kennedy, 3:e markis av Ailsa (1847–1938), skotsk peer
 Archibald Kennedy, 4:e markis av Ailsa (1872–1943), skotsk peer
 Archibald Kennedy, 7:e markis av Ailsa (1925–1994), skotsk peer
 Archibald Kennedy, 8:e markis av Ailsa (1956–2015), skotsk peer